Vorona peut désigner :
 Vorona, ville du județ de Botoșani, en Roumanie ;
 , rivière de Roumanie ;
 Vorona, rivière de Russie ;
 Ukraine :
 Vorona, affluent du Dniepr ;
 Vorona, affluent de la Bystrytsia ;
 Vorona, genre monotypique d'oiseau préhistorique ;
 Vorona, mot signifiant « oiseau » en malgache.